Viaduct van Herve (spoor), een spoorbrug in HSL 3 in Herve
Viaduct van Herve (weg), een brug in de E40/A3-autosnelweg in Herve